Sauvé est un nom de famille français.

Patronyme 

 André Sauvé (19?-), humoriste québécois ;
 Arthur Sauvé (1874-1944), homme politique canadien ;
 Christian Sauvé (1943-2023), peintre français ;
 Gervais Sauvé (1735-1801), politicien français, maire de Ducey ;
 Georges Sauvé (1925-2007), chirurgien et écrivain ; descendant de la Famille Sauvé, une dynastie de chirurgiens mayennais sur au moins 7 générations ;
 Jeanne Sauvé (1922-1993), femme d'État et journaliste, ancienne gouverneure générale du Canada ;
 Jean-Marc Sauvé (1949-), haut fonctionnaire français ;
Commission Sauvé ;
  (1837-1892), folkloriste breton ;
 Mathieu-Robert Sauvé (1961-), écrivain et journaliste québécois ;
  ;
 Patrice Sauvé (19?-), réalisateur québécois ;
 Paul Sauvé (1907-1960), avocat, militaire et homme politique québécois, premier ministre 1959 à 1960.

Toponyme 

 Sauvé, station du métro de Montréal ;
 Bourassa-Sauvé, circonscription provinciale située à Montréal ;
 Sauvé, circonscription provinciale de 1972 à 2001, située à Montréal.